Краси́вая Ме́ча — железнодорожная станция в Лебедянском районе Липецкой области. Расположена в селе Большое Попово.

Станция была построена в 1932 году на линии Елец — Лев Толстой. Её разместили на левом берегу реки Дон; в 3 км западнее находится устье реки Красивой Мечи, которая там впадает в Дон. Река и дала название станции.

Помимо Большого Попова станция обслуживает посёлок Сахарного Завода.

Примечания 

Лебедянский район
Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области